Esenpınar ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Esenpınar (Erdemli), eine Gemeinde im Landkreis Erdemli der Provinz Mersin

 Esenpınar (Gazıpaşa), ein Dorf im Landkreis Gazıpaşa der Provinz Antalya
 Esenpınar (Sulakyurt), ein Dorf im Landkreis Sulakyurt der Provinz Kırıkkale
 Esenpınar (Van), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Van